Organizația IRSCA Gifted Education România IRSCA este o organizație neguvernamentală din România care are ca țel sprijinirea și promovarea persoanelor tinere cu talent și har deosebit, mai ales a copiilor supradotați. Promovează și sprijină dezvoltarea acestora în toate domeniile, știință, artă, management, leadership și formează resurse umane capabile să rezolve problemele lumii contemporane. 

IRSCA Gifted Education cunoaște o activitate recunoscută la nivel național și internațional și este partener UNESCO, membru WCGTC - World Council for Gifted and Talented Children, ECHA - European Council for High Ability (2006) și APF- The Asia-Pacific Federation of the World Council for Gifted and Talented Children (2007) - cele mai înalte foruri internaționale în domeniul educației de excelență (gifted education).

IRSCA Gifted Education înseamnă "A fi la puterea multi". Organizația IRSCA promovează principiul "the linked world" unde fiecare competență, valoare și fiecare talent este încurajat și impulsionat să gândească liber, să se dezvolte plenar, să se afirme personal cu demnitate și integritate și să-și găsească locul într-o contribuție unică în folosul umanității, pentru progresul economic, social, spiritual și cultural. 

IRSCA Gifted Education este inițiatorul și totodată, principalul fondator al EDUGATE care astăzi coagulează eforturile reprezentaților societății civile și ai unor organizații educaționale de vârf într-un prim program național de "gifted education", program ce urmărește susținerea tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă.

Consorțiul EDUCATE

EDUGATE - Consorțiul Român pentru Educația Copiilor și Tinerilor Supradotați și Talentați este inițiator al propunerii legislative privind educația tinerilor supradotați și capabili de performanță înaltă. Legea a intrat în vigoare la 18.01.2007, ca Legea nr. 17/2007. EDUGATE numară peste 40 de instituții, firme și organizații ca fondatori. Este astazi una dintre cele mai mari initiative educationale private in Romania si totodata initiatorul propunerii legislative privind educatia tinerilor supradotati si capabili de performanta inalta.

Numară peste 40 dintre cele mai prestigioase instituții, firme și organizații ca fondatori: IRSCA Gifted Education, Centrul Educatia 2000+, Junior Achievement Foundation, RO-TALENT - Asociatia romana de asistenta psihopedagogica si sociala a copiilor si tinerilor talentati, CODECS Foundation for Leadership, CUFR- Conseil Universitaire Formation- Recherche Français-Roumain auprès des Grandes Écoles Françaises, Cygnus Foundation, The National Institute of Education Sciences, CREDIS- Departamentul de Învatământ la Distantă- Universitatea Bucuresti, Clubul Harvard România-Moldova, SIGMA - Fundatia pentru Integrare europeană, Editura SIGMA, Colegiul National Iulia Hasdeu, Colegiul National Mihai Viteazul, Liceul de Muzică Dinu Lipatti, Liceul de Muzică George Enescu, Liceul de coregrafie Floria Capsali, Fundatia Natională pentru Tineret, Scoala Jose MARTI, FDSC- Fundatia pentru Dezvoltarea Societătii Civile, Departamentul de Management - Universitatea Politehnica din București, Asociatia Profesorilor de Matematica si Fizica din BACAU (APMFB), Grupul Ecologic de Colaborare- Universitatea Bucuresti, Fundatia Altius Academy, Global Video Media Television Alpha, Centrul pentru stiinte aplicate si cercetare - Universitatea Bucuresti, Asociatia Română pentru Stiintele Vietii - ProBios, Asociatia Managerilor Publici din România, PsihoBest- Centrul de Testare si Orientare Vocatională, Fundatia M.A.T.C.A. - 2000, Fundatia pentru Strategii de Comunicare, Uniunea Studentilor din România, LEADERS România, COMTEL Electronics, Network Electronics Techologies, Federatia Româna de Taekwondo, Fundatia Libra, Asociatia Cetatea lui Bucur "7 Centre", Creative Media & Art, Fundatia Lauder Reut, Infospeed, Asociatia "Alternative Pedagogice",Colegiul National Gheorghe Lazar, Institutul National de Cercetare pentru Sport, Fundatia Preasfanta Fecioara Maria, Scoala Anastasia Popescu, Fundatia “Noi citim”, Coevolve Romania

Vezi și
 Educația copiilor supradotați
 Portal:Educație

Legături externe
IRSCA
Educația de excelență - blog 
Lege nr. 17/2007din 09/01/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă 

Organizații neguvernamentale din România
Educație